3 miejscowości w Estonii:
 Keskvere – wieś w prowincji Sarema, w gminie Kaarma
 Keskvere – wieś w prowincji Saare, w gminie Pöide
 Keskvere – wieś w prowincji Lääne, w gminie Martna